Serang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Banten, im Westen der Insel Java. Hauptstadt ist Ciruas.

Geographie 
Serang liegt im Nordwesten der Insel Java. Im Westen liegt die Sundastraße, im Norden die Javasee. Südlich grenzt Serang an die Regierungsbezirke Pandeglang und Lebak und östlich an den Regierungsbezirk Tangerang. Die Städte Serang und Cilegon bilden Exklaven (eigenständige Städte, Kota) im Zentrum und im Nordwesten. Zum Regierungsbezirk Serang gehören die drei Inseln Panjang, Sangiang und Tunda.

Serang hat eine Fläche von 1.469,66 km². Der Großteil des Regierungsbezirks liegt unter einer Meereshöhe von . Der höchste Punkt liegt bei  in den Bergen an der Grenze zu Pandeglang. Längster Fluss ist der Ciujung (Terpanjang) mit 56,625 km Länge. Der Situ Rawa Danau (Danau/Waduk/Rawa Terluas) ist mit einer Fläche von 1300 Hektar der größte See.

Administrativ unterteilt sich der Kapubaten in 29 Distrikte (Kecamatan) mit 326 Dörfern (Desa). 254 von ihnen werden als ländlich, 72 als städtisch klassifiziert.

Administrative Gliederung

Bevölkerung 
Ende 2021 lebten in Serang 1.668.093 Menschen, 850.302 Männer und 817.791 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 1136,8 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Beschäftigungsrate der arbeitsfähigen Bevölkerung ab 15 Jahren (455.162) beträgt 96,3 % (392.626 Personen).

Wetter und Klima 
Die Lufttemperatur im Regierungsbezirk Serang lag im Jahr 2020 zwischen 21,0 (Juli) und 35,0 °C (März und September). Gezählt wurden 156 Regentage, der meiste Niederschlag fiel im Januar (332,5 mm) während im September keinen Regen gab. Der durchschnittliche Luftdruck betrug 1009 hPa. Die Luftfeuchtigkeit lag zwischen 43 % im August und 98 % (in den Monaten Januar bis Mai).

Geschichte 
Der Regierungsbezirk Serang war vom Tsunami auf Java und Sumatra 2018 betroffen. Die Flutwelle wurde durch einen Ausbruch des Krakataus und einen Unterwassererdrutsch ausgelöst.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite des Kabupaten Serang (indonesisch/englisch).

Einzelnachweise 

Kabupaten in Banten
Geographie (Java)